Benson and Hedges Masters 1989 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 21–29 stycznia 1989 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Steve Davis, który przegrał w półfinale ze Stephenem Hendrym.

W finale turnieju Szkot Stephen Hendry pokonał Johna Parrotta.

Nagrody 
Zwycięzca: £62 000

Najwyższy break turnieju: £6 000

Łączna pula nagród: £250 000

Faza zasadnicza turnieju

Bibliografia 
 Snooker Database

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1988/1989

1989 w sporcie
Masters